Jméno a příjmení Václav Pavlíček má více nositelů:

 Václav Pavlíček (poslanec Českého zemského sněmu) (1847–1917) – rakouský politik české národnosti z Čech
 Václav Pavlíček (politik) (1901–???) – český a československý politik
 Václav Pavlíček (* 1934) – český právník, odborník na ústavní právo